Pfarrkirche Großfeldsiedlung steht für folgende Pfarrkirchen in Wien-Floridsdorf:

 Pfarrkirche Don Bosco (Großfeldsiedlung)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Großfeldsiedlung)